Ваља Каселор има више значења:

 Ваља Каселор (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Каселор (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ваља Каселор (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Каселор (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ваља Каселор (Попешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Ваља Каселор (Драгашани), насеље у округу Валча у Румунији